Ki ez a lány?, televíziós sorozat
 Ki ez a lány?, film